Фридрих Антон Ульрих фон Вальдек (, родился 27 ноября 1676 года в Ландау — † 1 января 1728 г. в Пюрмонте) — граф, позднее князь цу Вальдек унд Пюрмонт.

Биография 
Фридрих Антон Ульрих был сыном , графа Вальдек-Вильдунгена и Анны Элизабет, наследницы владений рода . В 1706 году он оказался главой Вальдекского дома. С 1706 по 1712 год Фридрих Антон Ульрих именовался графом фон Вальдек унд Пирмонт. 6 января 1712 года императоре Карле VI даровал ему титул наследного князя. С той поры титул Фридриха Антона Ульриха стал звучать князь цу Вальдек унд Пирмонт.

Глава Вальдекского дома развернул бурное строительство. Он построил охотничий домик  (1701 год) в имении , возвёл роскошный дворец в стиле барокко вместо прежней резиденции в замке Пюрмонт (1706 год), дворец Фридрихштайн в Бад-Вильдунгене (1707–1714 годы) и, наконец, роскошный дворец Арользен (1713–1729 годы). Арользен в 1719 году был объявлен главной княжеской резиденуцией. 

Строительство дворцов и реконструкция замков привели к обременению маленького княжества Вальдек-Пюрмонт значительным долгом перед кредиторами.

После смерти князь был похоронен в часовне Святого Николая в бывшем  около города Вальдек.

Семья и потомки 
18 октября 1700 года граф Фридрих Антон Ульрих фон Вальдек женился в городе Ханау на графине Луизе фон Цвайбрюкен-Биркенфельд (род. 28 октября 1678 года — † 3 мая 1753 года), графине Палатине, дочери пфальцграфа Кристиана II. В браке родилось 11 детей:

 Кристиан Филипп (родился 13 октября 1701 — † 17 мая 1728) — принц цу Вальдек унд Пюрмонт
 Фридерика Магдалина (1702–1713)
 Генриетта (родилась 17 октября 1703 — † 29 августа 1785) — настоятельница аббатства 
 Карл Август Фридрих (родился 24 сентября 1704 — † 19 августа 1763) — принц цу Вальдек унд Пирмонт
 Эрнестина Луиза (родилась 6 ноября 1705 — † 16 мая 1782) — в 1737 году вышла замуж за пфальцграфа Фридриха Бернхарда фон Биркенфельд-Гельнхаузена (1697–1739), сына пфальцграфа Иоганна Карла
 Людвиг Франц Антон (родился 5 мая 1707 — † 24 июля 1739), принц цу Вальдек унд Пюрмонт
 Иоганн Вильгельм (1708–1713)
 Софи Вильгельмин Элизабет (родилась 4 января 1711 — † 10 августа 1775) — принцесса цу Вальдек унд Пюрмонт
 Франциска Кристиана Эрнестина (родилась 9 мая 1712 — † 6 января 1782) — принцесса цу Вальдек унд Пюрмонт
 Луиза Альбертина Фридерике (родилась 12 июня 1714 — † 17 марта 1794) — настоятельница аббатства 
 Йозеф (1715–1719)

Литература

Примечания

Ссылки 
 О князе Фридрихе Антоне Ульрихе фон Вальдек на сайте waldecker-muenzen.de

Вальдекский дом
Князья Вальдек-Пирмонта